

Patronyme 

 Beezie Madden (1963-), cavalière de saut d'obstacles américaine ;
 Benji Madden (1979-), guitariste américain du groupe Good Charlotte ;
 Claire Madden (1905-1998), bibliothécaire, féministe et activiste politique irlandaise ;
 Dave Madden (1931-2014), acteur canadien ;
 David Madden (1955-), producteur américain ;
 Etain Madden (1939-1982), activiste politique irlandaise ;
 Grace Madden (1911-1987), patineuse artistique américaine ;
 James Lester Madden (1909-1984), patineur artistique américain ;
 Joel Madden (1979-), chanteur américain du groupe Good Charlotte ;
 John Madden (1936-2021), entraîneur américain de football américain puis commentateur sportif pour la télévision américaine ;
 John Madden (1949-), réalisateur britannique ;
 John Madden (1973-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Kathleen Madden, mathématicienne américaine ;
 Paige Madden (1998-), nageuse américaine ;
 Peter Madden (1904-1976), acteur britannique.

Toponyme 

 Madden, localité de l’État d’Alberta au Canada.

Divers 
 L'oscillation de Madden-Julian, patron anormal de fortes précipitations le long de l'équateur à l'échelle planétaire, du nom de Roland Madden ;
 Madden NFL, série de jeux vidéo de football américain.